Национа́льная сбо́рная Абхазии по футбо́лу — футбольная команда, представляющая Абхазию в международных матчах. Команду контролирует Федерация футбола Абхазии. Абхазия не входит ни в ФИФА, ни в УЕФА, но является членом организации ConIFA.

Краткая история 
После того, как пост президента Федерации футбола Абхазии занял Джемал Губаз, 4 декабря 2012 года было принято решение о воссоздании ранее не раз расформировывавшейся национальной команды. При этом в костяк команды вошли как местные футболисты, так и футболисты, выступающие за рубежом, в том числе те, кто много лет играл за российские клубы: братья Беслан и Руслан Аджинджал, а также капитан молодёжного состава московского «Локомотива» Сандро Цвейба.

Результаты 
Свой первый товарищеский матч после воссоздания в 2012 году абхазцы провели против воспитанников краснодарского клуба «Кубань» 1994-95 годов рождения. Сборная Абхазии одержала победу со счётом 2:1. Голы за победителей забили Таращ Хагба и Георгий Маткава, а среди игроков числились в числе прочих Беслан Гублиа, Герман Кутарба и Анри Хагуш. Поддержать команду республики приехала и лучший вратарь России 2004, 2005, 2007, 2008 годов Эльвира Тодуа, которая во втором тайме сменила в воротах Александра Бондаренко.
Летом 2016 года Абхазия стала хозяйкой ConIFA World Football Cup. В финале между сборными Абхазии и Пенджаба основное время окончилось вничью 1:1, в серии пенальти абхазы выиграли 7:6 благодаря игре голкипера Алексея Бондаренко, который отразил 3 удара.

Состав 

Список футболистов, вызванных главным тренером сборной Джумой Кварацхелия для участия в ConIFA World Football Cup 2016, который прошёл в Абхазии с 28 мая по 5 июня.

Домашний стадион 
С 2016 года сборная Абхазии играет свои матчи на реконструированном стадионе «Динамо», общей вместимостью 4300.

См. также 
Чемпионат Абхазии по футболу

Примечания 

Футбол в Абхазии
Абхазия